Ghali peut désigner :
 Ghali (1993-), rappeur italien.

 Boutros Boutros-Ghali (1922-2016), homme d'État et diplomate égyptien ;
 Brahim Ghali (1946-), homme d'État sahraoui ;
 Iyad Ag Ghali (1958-), figure du mouvement rebelle touareg malien ;
 Samia Ghali (1968-), femme politique française ;
 Yousri Ghali (1980-), handballeur tunisien ;
 Youssef Boutros Ghali (1952-), homme politique égyptien, neveu de Boutros Boutros-Ghali.